Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Philipp Petzschner e Alexander Peya.

Nicolas Mahut e Vasek Pospisil hanno sconfitto in finale Petzschner e Peya con il punteggio di 7–62, 6–4.

Teste di serie

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)

 Jamie Murray /  Daniel Nestor (primo turno)
 Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale)

Qualificati 
  Marin Draganja /  Lukáš Rosol (primo turno)

Wildcard

  Thiemo de Bakker /  Robin Haase (primo turno)

 Jesse Huta Galung /  Bart van den Berg (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Marin Draganja /  Lukáš Rosol (qualificati)

 Colin Fleming /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Qualificati 
  Marin Draganja /  Lukáš Rosol

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2016
ATP World Tour 2016